Мурат:

  — горный хребет (2312 м) в Турции.
 Мурат — крупная река в Турции, приток Евфрата.
 Мурат — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Мурат — имя.
 Мурат, Каро (род. 1983) — немецкий боксёр.
 Мурат, Газинур (род. 1959) — татарский поэт.

См. также 
 Хаджи-Мурат
 Мурад